Marco Cornelio Cetego – console romano nel 204 a.C.
 Marco Cornelio Cetego – console romano nel 160 a.C.